В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Philadelphia 1974, який проходив в рамках Серії Вірджинії Слімс 1974, Ольга Морозова здобула титул, у фіналі перемігши Біллі Джин Кінг 7-6, 6-1.

Сіяні гравчині 

  Біллі Джин Кінг (фінал)
  Івонн Гулагонг (2-ге коло)
  Керрі Мелвілл (чвертьфінал)
  Ненсі Гюнтер (1-ше коло)

 Вірджинія Вейд (півфінал)
 Розмарі Казалс (півфінал)
 Ольга Морозова (Переможниця)
 Ілана Клосс (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

1974